Haibach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden und Orte:
 Haibach (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haibach (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 Haibach ob der Donau, Gemeinde im Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Haibach im Mühlkreis, Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Haibach (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haibach (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haibach (Passau), Ortsteil im Stadtteil Innstadt der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Haibach (Gemeinde Freinberg), Ortschaft von Freinberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Haibach (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Gewässer:
 Haibach (Röderbach), Nebenname im Oberlauf des Röderbaches im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Haibach oder Haybach (Selz) oder Harbach oder Heilbach, rechter Zufluss der Selz gegenüber der Wiesenmühle von Ober-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Haibach ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Haibach (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Marita Haibach (* 1953), deutsche Politikerin (Grüne), Staatssekretärin in Hessen
 Otto Haibach (1897–1999), deutscher Kartograph und Markscheidekundler

Siehe auch:
 Aibach
 Haybach
 Heibach